Agada (rabbijnse literatuur)
Agada (geslacht), een geslacht van boktorren